Пезаро () — итальянская фамилия и топоним:
 Аарон ди Пезаро (?—?)  — итальянский раввин.
 Пезаро, Джованни (1589—1659) — 103-й венецианский дож.

Топонимы 
 Пезаро — город в итальянском регионе Марке, административный центр одноимённой провинции.

Составные названия 
 Орчано-ди-Пезаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.
 Пезаро-э-Урбино — провинция в Центральной Италии.
 Сан-Джорджо-ди-Пезаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Пезаро-э-Урбино.